NASDAQ-100 Open 2005 — профессиональный теннисный турнир, в 21-й раз проводившийся в Ки-Бискейне, Майами на открытых хардовых кортах. Мужской турнир входил в серию ATP Masters, а женский — в серию турниров 1-й категории WTA.

Соревнования были проведены на кортах Tennis Center at Crandon Park, с 21 марта по 3 апреля 2005 года.

Прошлогодними чемпионами являются:
 мужчины одиночки —  Энди Роддик
 женщины одиночки —  Серена Уильямс
 мужчины пары —  Уэйн Блэк /  Кевин Ульетт
 женщины пары —  Надежда Петрова /  Меганн Шонесси

Общая информация

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 

 Роджер Федерер обыграл  Рафаэля Надаля со счётом 2-6, 6-7(4), 7-6(5), 6-3, 6-1.
 Федерер выигрывает свой 5-й в сезоне и 27-й за карьеру одиночный титул на соревнованиях тура ассоциации.
 Надаль сыграл свой 3-й в сезоне и 5-й за карьеру одиночный финал на соревнованиях тура ассоциации.

Женщины. Одиночный турнир 

 Ким Клейстерс обыграла  Марию Шарапову со счётом 6-3, 7-5.
 Клейстерс выигрывает свой 2-й одиночный турнир в сезоне и 23-й за карьеру в туре ассоциации.
 Шарапова сыграла свой 3-й в сезоне и 11-й за карьеру одиночный финал на соревнованиях тура ассоциации.

Мужчины. Парный турнир 

 Йонас Бьоркман /  Максим Мирный обыграли  Уэйна Блэка /  Кевина Ульетта со счётом 6-1, 6-2.
 Бьоркман выигрывает свой 1-й в сезоне и 38-й за карьеру парный титул на соревнованиях ассоциации.
 Мирный выигрывает свой 1-й в сезоне и 21-й за карьеру парный титул на соревнованиях ассоциации.
 Мирный побеждает во 2-й раз на турнире (первая победа в 2003 году совместно с Роджером Федерером).

Женщины. Парный турнир 

 Светлана Кузнецова /  Алисия Молик обыграли  Лизу Реймонд /  Ренне Стаббс со счётом 7-5, 6-7(5), 6-2.
 Кузнецова выигрывает свой 2-й в сезоне и 12-й за карьеру парный титул на соревнованиях тура ассоциации.
 Молик выигрывает свой 3-й в сезоне и 6-й за карьеру парный титул на соревнованиях тура ассоциации.

См. также 
 NASDAQ-100 Open

 ATP Тур 2005 года
 WTA Тур 2005 года

 Серия ATP Мастерс
 Серия турниров 1-й категории WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

США
Теннис
Март 2005 года
Апрель 2005 года
2005